Пригарино — название населённых пунктов:

Россия 
 Пригарино — посёлок в Палласовском районе Волгоградской области.
 Пригарино — деревня в Жарковском районе Тверской области.